El Pino kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 El Pino, Dajabón, kommun, Dajabón,

Honduras 

 El Pino (ort i Honduras), Atlántida,

Mexiko 

 El Pino, delstaten Mexiko, ort, 
 El Pino, Chiapas, ort, Bejucal de Ocampo, 
 El Pino, Querétaro Arteaga, ort, 
 El Pino, Jalisco, ort, 
 El Pino, San Luis Potosí, ort,